Тазуэлл () — английские имя, фамилия и топоним.

Фамилия
  (1753—1799) — американский политик:  (1794—1799), Временный президент Сената США (1795).
  (1774—1860) — американский юрист, плантатор и политик: сенатор от Виргинии (1824—1832), председатель Комитета Сената США по международным отношениям (1828—1832), Временный президент Сената США (1832), губернатор Виргинии (1834—1836), самый долгоживущий сенатор США (1857—1860).

Имя
Основная статья: 
  (род. 1948) — американский театральный режиссёр, директор факультета изучения опер в Манхэттенской музыкальной школе.

Топоним США
  — городок в Виргинии.
  — городок в Теннесси.

См. также
  и Уэлл